«Аль-Иттихад» — саудовский футбольный клуб из города Джидда, выступающий в Саудовской Премьер-лиге. Основан в 1928 году и является старейшим существующим клубом Саудовской Аравии и одним из самых успешных и популярных в стране. Домашние матчи проводит на стадионе им. принца Абдуллы аль-Фейсала, вмещающем 27.000 зрителей и расположенном в городе Джидда. За свою историю клуб 8 раз выигрывал чемпионат страны, 6 раз Кубок короля, 7 раза Кубок наследного принца, 3 раза Кубок федерации футбола Саудовской Аравии, дважды становился победителем Азиатской лиги чемпионов, 1 раз выигрывал Кубок обладателей кубков Азии, 1 раз становился победителем Арабской лиги чемпионов, 1 раз выигрывал Клубный кубок чемпионов Персидского залива и дважды становился обладателем Саудовско-Египетского суперкубка.

Название 
Название клуба «Аль-Иттихад» () на русский переводится как «союз» («единый», «объединённый»), также распространено упрощённое название «Иттихад» Джидда.

Клубные цвета

История 
Клуб основан в 1928 году и является старейшим существующим клубом Саудовской Аравии. Начало клубу было положено в 1927 году, когда группа молодых людей из Джидды решила создать в городе футбольную команду, тогда же появилось и название клуба, которое подчёркивало «единение» этих людей. В 1929 году Иттихад сыграл свой первый матч. В 1937 году Иттихад сыграл свою первую игру против другого клуба из Джидды «Аль-Ахли», который впоследствии стал главным и принципиальным соперником Иттихада. Футбол в Саудовской Аравии продолжал оставаться неофициальным вплоть до 1957 года, когда была образована Футбольная федерации Саудовской Аравии и футбольные клубы стали официально признаваться. В этом же году был проведён и первый официальный турнир: Кубок Короля, который был единственным общенациональным турниром вплоть до создания Саудовской Премьер-лиги в 1975 году. Именно Кубок Короля стал первым национальным трофеем Иттихада, который он выиграл в 1958 году. В 1982 году Иттихад впервые выиграл чемпионат Саудовской Аравии. Основные успехи пришли к команде в XXI веке, когда клуб по праву стал одним из сильнейших в стране, неоднократно одерживал победы в различных внутренних и международных турнирах, в том числе дважды подряд добился победы в Лиге чемпионов АФК.

История выступлений

Достижения

Внутренние 
Чемпион Саудовской Аравии: (8)
 1981/82, 1996/97, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2006/07, 2008/09

Обладатель Кубка короля Саудовской Аравии: (6)
 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1962/63, 1966/67, 1987/88

Обладатель Кубка наследного принца Саудовской Аравии: (7)
 1957/58, 1958/59, 1962/63, 1990/91, 1996/97, 2000/01, 2003/04

Обладатель Кубка Саудовской Федерации футбола: (3)
 1985/86, 1996/97, 1998/99

Финалист Саудовского кубка чемпионов: (2)
 2008, 2009

Международные 
Победитель Лиги чемпионов АФК: (2)
 2004, 2005

Обладатель Кубка обладателей кубков Азии: (1)
 1999

Победитель Арабской лиги чемпионов: (1)
 2004/05

Обладатель Саудовско-Египетского суперкубка: (2)
 2001, 2003

Обладатель Клубного кубка чемпионов Персидского залива: (1)
 1999

Финалист Лиги чемпионов АФК:
 2009

Состав 

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

Известные игроки 
 Полный список игроков ФК «Аль-Иттихад», о которых есть статьи в Википедии, см. тут.

Тренеры 
  Вандерлей Лушембурго (1983—1984)
  Боб Хафтон (1984—1986, 1993)
  Оскар Бернарди (1999—2000, 2001—2003)
  Джузеппе Доссена (2000—2001)
  Освальдо Ардилес (2001)
  Томислав Ивич (2003—2004)
  Ангел Йордэнеску (2005—2006)
  Брюно Метсю (2006)
  Вахид Халилходжич (2006)
  Габриэль Кальдерон (2008—2009)
  Энсо Троссеро (2009—2010)
  Мануэл Жозе (2010)
  Матьяж Кек (2011—2012)
  Рауль Канеда (2012—2013)
  Беньят Сан Хосе (2013)
  Хуан Верзери (2014)
  Кхалид Аль-Корони (2014)
  Амр Анвар (2014)
  Виктор Пицуркэ (2014—2015, 2015—2016)
  Ласло Бёлёни (2015)
  Хосе Луис Сьерра (2016—2018, 2019)
  Рамон Диас (2018)
  Славен Билич (2018—2019)
  Хенк Тен Кате (2019—2020)
  Фабио Кариле (2020—н.в.)

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 
 Страница клуба на официальном сайте АФК
 Сайт болельщиков клуба

ФК «Аль-Иттихад» Джидда